Pschichatschew ist der Name folgender Personen:

 Anas Mussajewitsch Pschichatschew (1967–2010), ehemaliger Mufti von Kabardino-Balkarien
 Schafig Aujessowitsch Pschichatschew (geb. 1962), ehemaliger Mufti von Kabardino-Balkarien, Vorsitzender des Stiftungsrates des russischen Islam-Fonds, Präsident der International Islamic Mission (islammission.ru)

ru:Пшихачев